Drăghicești se poate referi la:
 Drăghicești, Argeș
 Drăghicești, Prahova

Vezi și 
 Drăghicescu
 Drăghiceanu

Toponime românești